Сукало — фамилия.
 Сукало, Валентин Олегович (род. 1942) — белорусский государственный деятель.
 Сукало, Александр Васильевич (1951—2022) — белорусский детский нефролог.